Emmanuel Bénézit ist der Name folgender Personen:

*Emmanuel Bénézit (Kunsthistoriker) (1854–1920), französischer Kunsthistoriker und Lexikograf 
Emmanuel Charles Louis Bénézit (1887–1975), französischer Maler